Piobesini – abitanti di Piobesi Torinese
Piobesini – abitanti di Piobesi d'Alba